Sint-Theobalduskapel (Brecht)
Sint-Theobalduskapel (Turnhout)